«Кома́нда-А» () — художественный фильм в жанре боевика, поставленный режиссёром Джо Карнаханом по мотивам одноимённого телесериала 1980-х годов и снятый компанией 20th Century Fox. Фильм вышел на экраны 9 июня 2010 года.

Сюжет 
Где-то в Мексике гангстеры пытают ветерана войны в Персидском заливе, полковника Ганнибала Смита. Гангстеры оставляют его привязанным к стулу и насылают на него собак. Ганнибалу удаётся высвободиться и сбежать. В это же время, мексиканский гангстер Туко пытает друга Ганнибала — «Красавчика» Пека, которого он застукал вместе с любовницей. Он приказывает облить Пека бензином и поджечь.

Ещё один из героев — также ветеран войны, Баракус, забирает починенный автомобиль и уезжает на нём в пустыню. Там его встречает Ганнибал Смит и ранит Баракуса, дабы тот отдал автомобиль. Однако Смит замечает на его плече татуировку солдата военного отряда, в котором служил сам Смит, и знакомится с ним. Вместе они добираются до «Красавчика» и освобождают его, перестреляв остальных гангстеров. Вскоре на место прибывают солдаты, и герои уезжают на машине Баракуса. В автомобиле Смит даёт Пеку поддельный паспорт.

Герои прибывают в больницу, где Ганнибал знакомит команду со своим «новым проектом» — сумасшедшим Мёрдоком, отличным пилотом, который будучи пациентом больницы выдаёт себя за врача. К больнице прибывают солдаты, и Мердок увозит героев на пуленепробиваемом вертолёте, который находился на крыше больницы. Им удаётся добраться до территории США, где американские ВВС уничтожают вертолёт мексиканцев.

Проходит 8 лет. Смит, Баракус, Красавчик и Мердок теперь работают на армию США и выполняют различные операции. Теперь они — Команда «А», один из лучших военных отрядов. На военную базу, где находится команда, прибывает капитан Карисса Соса, с которой когда-то Пек провёл ночь. Соса объявляет, что ей поручили задание: доставить из Багдада несколько миллиардов долларов, которые были похищены людьми Садама Хусейна. Она говорит Пеку, чтобы они не смели вмешиваться, и приказывает наблюдать за командой. Её коллега из ЦРУ Линч посвящает в детали операции Ганнибала. Смит отправляется к своему боссу, генералу Моррисону, и просит разрешить его команде выполнить эту операцию. После долгих колебаний генерал разрешает это сделать. Вместе с командой Ганнибал обманывает Кариссу, придумывает хитроумный план. Пек создаёт оборудование.

Команда отправляется в Багдад, где успешно захватывает грузовик с матрицами и выбирается за пределы города. Смит звонит Моррисону и сообщает об успехе операции. Моррисон выезжает к ним из Кабула, однако Пайк, сотрудник ЧВК «Black Forest», подрывает автомобиль с генералом и похищает матрицы. Вся вина падает на отряд. Моррисона хоронят, команду распускают и отправляют по тюрьмам её членов. Кариссу понижают в звании до лейтенанта.

Спустя 6 месяцев. Линч приходит в тюрьму к Смиту и говорит ему, что Пайк был замечен во Франкфурте вместе с неизвестным арабом. Линч устраивает Ганнибалу побег, а тот освобождает Пека. Вместе с Пеком они высвобождают Баракуса. Баракус говорит героям, что больше не будет убивать, и поэтому убрал свой ирокез (символ войны). После герои летят освобождать Мердока, которого держат в психушке.

В психиатрическую лечебницу в Германии, где держат Мердока, прибывает Карисса, которая считает Мердока причастным к побегу Смита, Пека и Баракуса. Однако Мердок строит из себя дурака, а в этот момент в лечебницу, ломая стену, влетает «Хаммер» с остальной командой. Они забирают Мердока прямо на глазах Кариссы и пытаются оторваться от погони. Они добираются до самолёта, который ведёт Мердок. На самолёт налетают беспилотники и, игнорируя Кариссу, взрывают его. Смит, Пек, Баракус и Мердок прячутся в танке с привязанными парашютами, который находился в самолёте и выживают. Беспилотники обстреливают танк и рвут парашют. Красавчик вылезает через люк и уничтожает их из пулемёта, однако сам чуть не выпадает. С помощью выстрела из пушки героям удаётся смягчить падение, и они приземляются в воду. Команда выплывает на танке из воды и направляется во Франкфурт, где должна состоятся встреча Пайка с арабом для передачи матриц.

Агент Соса преследует героев и также добирается до Франкфурта. Там её пытается убить снайпер Пайка, но Пек по приказу Ганнибала спасает её и приковывает наручниками. Карисса освобождается, однако Пеку удаётся уйти. Пайк и араб встречаются в Кёнигсберг Тауэр. Баракус под видом мойщика окон пускает снаряд по зданию из гранатомёта. После этого к Пайку спускается на тросе Смит, забирает матрицы и похищает араба. Пайк берёт оружие и стреляет по Смиту (того спасает бронежилет), и тот роняет чемодан с матрицами. Баракус идёт на перехват чемодана, но Пайк расстреливает трос и Баракус падает, но не разбивается. Он подбирает чемодан и убегает. Пайк спускается по тросу и преследует Баракуса. Пайку удаётся подстрелить его, однако появившийся Ганнибал сбивает того на машине и забирает героя. Пайк опять пытается их преследовать, однако его арестовывает Карисса вместе с франкфуртской полицией, которой рассказал про Пайка Пек.

Смит вместе с Баракусом приезжает в уединённое место, где их ждут Пек и Мердок. Ганнибал снимает мешок с головы араба, и им оказывается Моррисон. Пек теряет душевный контроль и хочет убить Моррисона. Ганнибал с остальной командой пытается его отговорить (ведь Моррисон единственный свидетель, который может доказать невиновность команды), но в итоге он выгоняет всех из дома. Смит звонит Линчу и говорит, что Моррисон и матрицы у него. Линч тем временем освобождает Пайка и из слов Линча Смит понимает — последний является предателем. По приказу Линча по убежищу команды наносят ракетный удар. Моррисон погибает, матрицы утеряны, а команде едва удаётся спастись.

Однако герои не падают духом, и Смит звонит лейтенанту Соса. Он сообщает ей, что матрицы и Моррисон у него, и Карисса предлагает встретиться в порту Лос-Анджелеса. В это время Линч подслушивает их разговор и бесится от неудачи. Впоследствии он даёт задание Пайку найти матрицы. Команда делает поддельные паспорта и отправляется в аэропорт. Смит и Пек с лёгкостью проходят паспортный контроль, однако Мердок и Баракус перепутывают паспорта, но тоже проходят. Далее команда взлетает на самолёте (который ведёт Мердок) с воды, а после пересаживается на корабль. Там Пек рассказывает свой хитроумный план, а Баракус снимает парик, под которым остался его ирокез.

Порт Лос-Анджелеса. Корабль с главными героями прибывает на место назначения, и Смит выходит вместе с Мердоком (у которого на голове мешок), играющим роль генерала Моррисона. Однако герои замечают, что Карисса сдала их, и к месту прибывают правительственные агенты. Снайпер Линча стреляет по Мердоку, однако Смиту удаётся спрятаться вместе с ним за контейнер. Из контейнера выезжают автомобили, которые разбрызгивают горючее масло и поджигают часть агентов. Пайк наносит удар ракетой по контейнерам, которые начинают падать. Красавчик успевает зацепиться за подъёмный кран, а Баракус едва не погибает. Пайк открывает огонь по Пеку, но тому удаётся спастись. Пайк спускается к «Красавчику» и готовится его пристрелить. Внезапно появляется Баракус на мотоцикле и с лёгкостью убивает злодея. Линч решает заняться Смитом и Мердоком.

Предатель догоняет их и вступает в схватку со Смитом, побеждая его. После этого он стреляет в голову Мердока. Ганнибал снова вступает в схватку с Линчем, и тот стреляет в него. Смита спасает бронежилет. Линч говорит речь, и готовится убить полковника. В этот момент поднимается контейнер, и Карисса с агентами и остальной командой «А» арестовывает Линча. Выживший Мердок снимает с себя пуленепробиваемый шлем, который надел под мешок, что позволило ему выжить во время выстрела в голову, заявляя, что стал нормальным.

Утром в порт прибывают правительственные агенты, забирают с собой Линча и приказывают арестовать команду «А», несмотря на все протесты Кариссы. Она обещает Пеку, что вытащит их, после чего они целуются.

Смит, Пек, Мердок и Баракус едут в наручниках в грузовике. Смит говорит друзьям, что самое главное то, что они восстановили правосудие. В этот момент Пек открывает рот и показывает всем ключ от наручников. Герои улыбаются. После этого следуют финальные титры.

В ролях 
 Лиам Нисон — полковник Джон «Ганнибал» Смит
 Брэдли Купер — лейтенант Темплтон «Красавчик» Пек
 Куинтон Джексон — сержант Боско «Би. Эй.» Баракус
 Шарлто Копли — капитан Х. М. «Воющий Псих» Мердок
 Джессика Бил — капитан Карисса Соса
 Патрик Уилсон — агент Линч
 Омари Хардвик — Чоп Шоп Джей
 Мори Стерлинг — Гаммонс
 Си Эрнст Харт — Гилберт
 Брайан Блум — Пайк
 Джеральд Макрейни — генерал Моррисон

Создание фильма 
Фильм был в стадии проработки с середины 1990-х годов, пройдя через множество сценаристов и сюжетных идей; создание его также неоднократно приостанавливалось. Продюсер Стивен Кэннелл надеялся обновить обстановку фильма с возможным использованием Войны в заливе в качестве части предыстории. Первоначально на должность режиссёра был назначен Джон Синглтон, но в октябре 2008 года он выбыл из проекта. Когда Синглтон ещё участвовал в проекте в качестве режиссёра, на роль Б. А. Баракуса планировалось пригласить Айса Кьюба.

28 января 2009 года режиссёром фильма стал Джо Карнахан, а Ридли и Тони Скотт стали его продюсерами.

В июне 2009 года журнал Variety сообщил о том, что Лиам Нисон вёл переговоры с компанией 20th Century Fox по поводу исполнения им роли Ганнибала Смита, а Брэдли Купер рассказал MTV News, что будет играть роль Темплтона Пека, и это после того, как он сам сначала опровергал слухи о том, что он участвует в проекте, и настаивал, что не видел никакого сценария.

Приём

Кассовые сборы 
По прогнозам картина за первую неделю американского кинопроката должна была собрать 30-35 млн долл., реальные сборы составили 26 млн. Фильм занял второе место в чарте, уступив лишь Каратэ-пацану (56 млн долл.) .В Великобритании и Ирландии фильм вышел в прокат 28 июля 2010 года, за первую неделю проката собрал 5,6 млн долл. и занял третье место в бокс-офисе . Общемировые сборы Команды-А составили 177,2 млн долл., из которых на США пришлось более 77,2 млн долл.

Примечания

Ссылки 
  создание эффектов на сайте Cinefex

Фильмы-боевики США
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Джо Карнахана
Приключенческие фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри